Oeral (gebergte), een gebergte in Rusland
 het Oeralgebied, het gebied rondom dat gebergte
 Oeral (rivier), een rivier in Rusland en Kazachstan
 Federaal district Oeral, het Russische federale district
 Oeraalse talen, een taalfamilie
 IMZ Ural, een Russisch merk van motorfietsen 
 FK Oeral, een Russische voetbalclub
 Oeral (bier), een Belgisch bier